Zork — серия текстовых (впоследствии графическо-текстовых) приключенческих компьютерных игр фирмы Infocom. Первая игра вышла в 1978 году и называлась Zork I: The Great Underground Empire.

Список игр серии 

 Оригинальная серия
 Zork I: The Great Underground Empire (1978, Infocom)
 Zork II: The Wizard of Frobozz (1981, Infocom)
 Zork III: The Dungeon Master (1983, Infocom)

 Более поздние дополнения к оригинальной серии
 Enchanter (1983)
 Sorcerer (1984)
 Spellbreaker (1985)
 Wishbringer: The Magick Stone of Dreams (1985, Infocom)
 Zork Quest: Assault on Egreth Castle (1988, Infocom)
 Zork Quest: The Crystal of Doom (1989, Infocom)
 Beyond Zork: The Coconut of Quendor (1987)
 Zork Zero: The Revenge of Megaboz (1988)
 Return to Zork (1993, Infocom/Activision)
 The Philosopher’s Stone (Activision) — не закончена
 Zork Nemesis: The Forbidden Lands (1996)
 Zork: The Undiscovered Underground (1997)
 Zork: Grand Inquisitor (1997)

См. также 
 История компьютерных игр

Ссылки 
 Неофициальный фан-сайт Infocom
 The Lost Treasures of Infocom
 Infocom Documentation Project

Interactive fiction
История компьютерных игр